Carlos Luis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (18 de septiembre de 1690-Königsberg, 22 de septiembre de 1774) fue un teniente general en el Ejército prusiano y gobernador de Reval (Tallin) en la Gobernación de Estonia.

Biografía 
Carlos Luis era el hijo del duque Federico Luis (1653-1728) y de su esposa, Luisa Carlota de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1658-1740).

En 1723, se convirtió al catolicismo.

En 1757, pasó a ser el duque titular de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck después de que su sobrino y coronel, Federico Guillermo III, muriera en la batalla de Praga sin dejar un heredero varón.

En 1762, fue elegido mariscal de campo por el zar Pedro III de Rusia, pero rehusó el rango debido a su avanzada edad.

Carlos Luis murió en 1774 en Königsberg, Prusia Oriental. Fue sucedido por Pedro Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en 1730 en Dresde con Anna Karolina Orzelska (1707-1769). Ella era un hija ilegítima del rey Augusto II de Polonia con su amante francesa, Henriette Rénard-Duval. Se divorciaron después de tres años. Tuvieron un hijo: Carlos Federico (Dresde, 5 de enero de 1732-Estocolmo, 21 de febrero de 1772), quien nunca contrajo matrimonio.

Ancestros 

Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck del siglo XVIII
Militares de Prusia
Nobleza de Estonia
Alemanes del Báltico
Fallecidos en Königsberg